A 2011-es túraautó-Európa-kupa volt a hetedik túraautó-Európa-kupa. A 2010-es évtől eltérően csak egy hétvégén rendeztek versenyt, 2011. július 24-én az Ausztriában található Salzburgringen. A két verseny távja egyenként 50 km-es volt. Három géposztályban versenyeztek a pilóták: S2000, S1600 és Super Production.

Csapatok és versenyzők

Pontozási rendszer 
Időmérő

Verseny

Első futam

Második futam

Végeredmény
A színkódokról részletes információ itt található.

Turaautoeuropakupa